Åkerbo härad kan syfta på:

Åkerbo härad, Västmanland – ett härad i västra Västmanland, Sverige
Åkerbo härad, Öland – det nordligaste häradet på Öland, Sverige
Åkerbo härad, Östergötland – ett härad söder om Roxen i Östergötland, Sverige